«Дом, который построил Джек» () — английское народное детское стихотворение-сказка (относится к категории цепочных или кумулятивных сказок) и песня на него. В Индексе народных песен Роуда песне присвоен номер 20584. Согласно Указателю сюжетов фольклорной сказки сюжет классифицируется как тип 2035.

Текст

Примечания

Ссылки 
 This Is The House That Jack Built  на канале Vintage Nursery Rhymes на YouTube

Английский фольклор
Цепочные сказки
Поэзия Англии
Песни Великобритании
Детские песни